Bogard ist der Familienname folgender Personen:
 Carole Bogard (geb. 1936), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Delia Bogard (1921–1995), US-amerikanische Schauspielerin und Tänzerin

Siehe auch:
 Bogarde
 Bogart
 Boogaard
 Bogaert